Ку́бок Футбо́льной национа́льной ли́ги 2020 — девятый розыгрыш Кубка ФНЛ, который проходил с 14 по 27 февраля 2020 года на Кипре, на трёх стадионах в окрестностях города Пафос одноимённого района.

Участники 
Участниками кубка являлись 16 клубов:

3 из Премьер-Лиги: «Крылья Советов» (Самара), «Тамбов» и «Урал» (Екатеринбург).

8 из ФНЛ: «Енисей» (Красноярск), «Мордовия» (Саранск), «Ротор» (Волгоград), «Томь» (Томск), «Факел» (Воронеж), «Химки», «Чертаново» (Москва) и «Шинник» (Ярославль).

3 из ПФЛ: «КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Урал-Приволжье», «Родина» (Москва) — «Запад» и СКА (Ростов-на-Дону) — «Юг».

1 из Высшей лиги Латвии: «Рига», а также сборная России (до 20 лет).

Впервые принимали участие в турнире «КАМАЗ», «Родина», СКА и сборная России из игроков до 20 лет.

Подробности 
 «Крылья Советов» участвовали в турнире командой из молодёжного первенства России.
 На групповом этапе «Урал» участвовал командой ПФЛ «Урал-2», в первом матче плей-офф — основной командой, во втором матче плей-офф — вновь командой «Урал-2».
 Команда «КАМАЗ» не сумела запланировать вылет со сбора на более поздний срок, матч за 3-е место против «Шинника» не состоялся, «КАМАЗу» засчитано техническое поражение.
 Утром в день финала основной состав «Тамбова» вместе с главным тренером Сергеем Первушиным также вылетел с Кипра в Нижний Новгород для подготовки к матчу чемпионата России 1 марта против «Рубина». В финале играл смешанный состав из ряда игроков обоймы, просмотровых футболистов, игроков молодёжной команды. Также за «Тамбов» сыграло несколько футболистов, взятых на этот матч из других команд.

Регламент

Формат розыгрыша 
В розыгрыше принимали участие команды 16 клубов. Участники розыгрыша Кубка ФНЛ были разбиты на четыре группы по четыре команды в каждой.

По итогам однокругового группового турнира победители групп разбивались на две полуфинальные пары (победители групп «A» и «B» составляли одну, а победители групп «C» и «D» — другую), которые разыгрывали в турнире 1-4-е места: победители этих полуфинальных встретились в финале, а проигравшие — в матче за 3-е место. По аналогичному принципу разыгрывались и распределялись итоговые места с 5-го по 8-е (из команд, занявших вторые места в группах), с 9-е по 12-е (третьи команды групп) и с 13-е по 16-е (четвёртые команды групп).

Групповой турнир

Группа «A»

Группа «B»

Группа «C»

Группа «D»

Плей-офф

Финальные матчи

Финал

Бомбардиры 
 Илья Визнович («Томь») — 4 мяча.
  («Рига»), Камиль Муллин («Ротор»), Дмитрий Барков, Артём Полярус (оба — «Химки»), Александр Гаглоев («КАМАЗ») — по 3 мяча.

Источник: Championat.com

Лауреаты 
Лауреатами Кубка ФНЛ 2020 стали:
 Лучший вратарь — Дмитрий Хомич («Химки»);
 Лучший защитник — Николай Покидышев[en] («Шинник»);
 Лучший полузащитник — Александр Эктов («Шинник»);
 Лучший нападающий — Георгий Мелкадзе («Тамбов»);
 Лучший игрок — Александр Трошечкин («Химки»).

Примечания

Ссылки 
 https://1fnl.ru/news/9031
 https://1fnl.ru/champioship/results/759/
 Цирк на Кубке ФНЛ: «солянка» в финале, сорванный матч за бронзу и провал Погба

Футбол в России в 2020 году
Кубок ФНЛ
Февраль 2020 года
2020 год на Кипре
Спорт в Пафосе
Футбольные соревнования на Кипре